Литю́шкин — русская и мордовская фамилия. Имеет женскую форму — Литю́шкина.

Известные носители 
 Литюшкин, Владимир Васильевич (род. 1948) — российский государственный деятель, политик.

 Литюшкина, Нина Васильевна (род. 1942) — советская лётчица.